Смт:
 Залісне — Донецька область, Сніжнянська міська рада
Села:
 Залісне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Залісне — Луганська область, Старобільський район
 Залісне — Сумська область, Охтирський район